

250001–250100 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 250001 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=002 bgcolor=#E3E3E3
| 250002 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Themis || 
|-id=003 bgcolor=#E3E3E3
| 250003 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=004 bgcolor=#E3E3E3
| 250004 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 250005 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=006 bgcolor=#FAFAFA
| 250006 || 2002 AT || 5 jan 2002 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=007 bgcolor=#E3E3E3
| 250007 ||  || 11 jan 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=008 bgcolor=#FFDAB5
| 250008 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=009 bgcolor=#E3E3E3
| 250009 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=010 bgcolor=#E3E3E3
| 250010 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=011 bgcolor=#E3E3E3
| 250011 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=012 bgcolor=#E3E3E3
| 250012 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=013 bgcolor=#E3E3E3
| 250013 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=014 bgcolor=#E3E3E3
| 250014 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=015 bgcolor=#E3E3E3
| 250015 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=016 bgcolor=#FAFAFA
| 250016 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=017 bgcolor=#E3E3E3
| 250017 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=018 bgcolor=#E3E3E3
| 250018 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 250019 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=020 bgcolor=#FAFAFA
| 250020 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=021 bgcolor=#FAFAFA
| 250021 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 250022 ||  || 19 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=023 bgcolor=#FAFAFA
| 250023 ||  || 6 fev 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=024 bgcolor=#FAFAFA
| 250024 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=025 bgcolor=#E3E3E3
| 250025 ||  || 4 fev 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=026 bgcolor=#E3E3E3
| 250026 ||  || 5 fev 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=027 bgcolor=#FAFAFA
| 250027 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=028 bgcolor=#FAFAFA
| 250028 ||  || 7 fev 2002 || Bohyunsan || Bohyunsan Obs. || — || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 250029 ||  || 3 fev 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=030 bgcolor=#FAFAFA
| 250030 ||  || 12 fev 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=031 bgcolor=#E3E3E3
| 250031 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=032 bgcolor=#E3E3E3
| 250032 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=033 bgcolor=#E3E3E3
| 250033 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=034 bgcolor=#FAFAFA
| 250034 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=035 bgcolor=#E3E3E3
| 250035 ||  || 15 fev 2002 || Bohyunsan || Bohyunsan Obs. || — || 
|-id=036 bgcolor=#E3E3E3
| 250036 ||  || 9 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 250037 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=038 bgcolor=#E3E3E3
| 250038 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=039 bgcolor=#E3E3E3
| 250039 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 250040 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=041 bgcolor=#E3E3E3
| 250041 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=042 bgcolor=#E3E3E3
| 250042 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=043 bgcolor=#E3E3E3
| 250043 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=044 bgcolor=#E3E3E3
| 250044 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=045 bgcolor=#E3E3E3
| 250045 ||  || 6 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=046 bgcolor=#E3E3E3
| 250046 ||  || 6 fev 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=047 bgcolor=#FAFAFA
| 250047 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=048 bgcolor=#E3E3E3
| 250048 ||  || 15 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=049 bgcolor=#E3E3E3
| 250049 ||  || 4 fev 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=050 bgcolor=#FAFAFA
| 250050 ||  || 7 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=051 bgcolor=#E3E3E3
| 250051 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=052 bgcolor=#E3E3E3
| 250052 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=053 bgcolor=#E3E3E3
| 250053 ||  || 12 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=054 bgcolor=#E3E3E3
| 250054 ||  || 12 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=055 bgcolor=#E3E3E3
| 250055 ||  || 14 fev 2002 || Cerro Tololo || Cerro Tololo Obs. || — || 
|-id=056 bgcolor=#F1F1F1
| 250056 ||  || 3 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=057 bgcolor=#FAFAFA
| 250057 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 250058 ||  || 6 fev 2002 || La Silla || C. Barbieri || — || 
|-id=059 bgcolor=#FAFAFA
| 250059 ||  || 6 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 250060 ||  || 20 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=061 bgcolor=#E3E3E3
| 250061 ||  || 5 mar 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=062 bgcolor=#E3E3E3
| 250062 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=063 bgcolor=#E3E3E3
| 250063 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 250064 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=065 bgcolor=#E3E3E3
| 250065 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=066 bgcolor=#FAFAFA
| 250066 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=067 bgcolor=#FAFAFA
| 250067 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=068 bgcolor=#FAFAFA
| 250068 ||  || 14 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 250069 ||  || 13 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=070 bgcolor=#E3E3E3
| 250070 ||  || 13 mar 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=071 bgcolor=#E3E3E3
| 250071 ||  || 12 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 250072 ||  || 15 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=073 bgcolor=#FAFAFA
| 250073 ||  || 10 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=074 bgcolor=#E3E3E3
| 250074 ||  || 9 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=075 bgcolor=#E3E3E3
| 250075 ||  || 12 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=076 bgcolor=#E3E3E3
| 250076 ||  || 14 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=077 bgcolor=#E3E3E3
| 250077 ||  || 13 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=078 bgcolor=#FAFAFA
| 250078 ||  || 15 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=079 bgcolor=#E3E3E3
| 250079 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=080 bgcolor=#FAFAFA
| 250080 ||  || 5 mar 2002 || Catalina || CSS || — || 
|-id=081 bgcolor=#FAFAFA
| 250081 ||  || 5 mar 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=082 bgcolor=#E3E3E3
| 250082 ||  || 6 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=083 bgcolor=#FAFAFA
| 250083 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=084 bgcolor=#E3E3E3
| 250084 ||  || 19 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=085 bgcolor=#E3E3E3
| 250085 ||  || 20 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=086 bgcolor=#FAFAFA
| 250086 ||  || 3 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=087 bgcolor=#E3E3E3
| 250087 ||  || 13 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 250088 ||  || 14 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=089 bgcolor=#FAFAFA
| 250089 ||  || 1 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=090 bgcolor=#FAFAFA
| 250090 ||  || 4 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=091 bgcolor=#FAFAFA
| 250091 ||  || 8 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=092 bgcolor=#FAFAFA
| 250092 ||  || 8 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=093 bgcolor=#FAFAFA
| 250093 ||  || 8 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=094 bgcolor=#E3E3E3
| 250094 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=095 bgcolor=#E3E3E3
| 250095 ||  || 8 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=096 bgcolor=#E3E3E3
| 250096 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=097 bgcolor=#FAFAFA
| 250097 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=098 bgcolor=#FAFAFA
| 250098 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 250099 ||  || 12 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=100 bgcolor=#FAFAFA
| 250100 ||  || 13 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

250101–250200 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 250101 ||  || 3 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=102 bgcolor=#FAFAFA
| 250102 ||  || 9 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=103 bgcolor=#FAFAFA
| 250103 ||  || 16 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=104 bgcolor=#FAFAFA
| 250104 ||  || 19 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=105 bgcolor=#FAFAFA
| 250105 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=106 bgcolor=#FAFAFA
| 250106 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=107 bgcolor=#E3E3E3
| 250107 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=108 bgcolor=#FAFAFA
| 250108 ||  || 11 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=109 bgcolor=#E3E3E3
| 250109 ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=110 bgcolor=#FAFAFA
| 250110 ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=111 bgcolor=#FAFAFA
| 250111 ||  || 13 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=112 bgcolor=#BDFFBD
| 250112 ||  || 19 mai 2002 || Palomar || C. Trujillo, M. E. Brown || — || 
|-id=113 bgcolor=#FAFAFA
| 250113 ||  || 2 jun 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=114 bgcolor=#FAFAFA
| 250114 ||  || 5 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=115 bgcolor=#FAFAFA
| 250115 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=116 bgcolor=#FAFAFA
| 250116 ||  || 9 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=117 bgcolor=#FAFAFA
| 250117 ||  || 10 jul 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=118 bgcolor=#FAFAFA
| 250118 ||  || 11 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=119 bgcolor=#FAFAFA
| 250119 ||  || 20 jul 2002 || Palomar || NEAT || Juno || 
|-id=120 bgcolor=#FAFAFA
| 250120 ||  || 18 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=121 bgcolor=#FAFAFA
| 250121 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=122 bgcolor=#F1F1F1
| 250122 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=123 bgcolor=#FAFAFA
| 250123 ||  || 11 ago 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=124 bgcolor=#E3E3E3
| 250124 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=125 bgcolor=#E3E3E3
| 250125 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=126 bgcolor=#F1F1F1
| 250126 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=127 bgcolor=#FAFAFA
| 250127 ||  || 5 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=128 bgcolor=#E3E3E3
| 250128 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || Pallas || 
|-id=129 bgcolor=#FAFAFA
| 250129 ||  || 24 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 250130 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=131 bgcolor=#FAFAFA
| 250131 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=132 bgcolor=#E3E3E3
| 250132 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || Pallas || 
|-id=133 bgcolor=#FAFAFA
| 250133 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=134 bgcolor=#FAFAFA
| 250134 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=135 bgcolor=#FAFAFA
| 250135 ||  || 30 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=136 bgcolor=#E3E3E3
| 250136 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || Juno || 
|-id=137 bgcolor=#F1F1F1
| 250137 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=138 bgcolor=#F1F1F1
| 250138 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=139 bgcolor=#E3E3E3
| 250139 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=140 bgcolor=#F1F1F1
| 250140 ||  || 4 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=141 bgcolor=#F1F1F1
| 250141 ||  || 4 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=142 bgcolor=#E3E3E3
| 250142 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=143 bgcolor=#F1F1F1
| 250143 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=144 bgcolor=#F1F1F1
| 250144 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=145 bgcolor=#F1F1F1
| 250145 ||  || 11 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=146 bgcolor=#F1F1F1
| 250146 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=147 bgcolor=#E3E3E3
| 250147 ||  || 13 set 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=148 bgcolor=#F1F1F1
| 250148 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=149 bgcolor=#FAFAFA
| 250149 ||  || 14 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=150 bgcolor=#F1F1F1
| 250150 ||  || 12 set 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=151 bgcolor=#F1F1F1
| 250151 ||  || 13 set 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=152 bgcolor=#FAFAFA
| 250152 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=153 bgcolor=#F1F1F1
| 250153 ||  || 26 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=154 bgcolor=#F1F1F1
| 250154 ||  || 28 set 2002 || Haleakala || NEAT || Phocaea || 
|-id=155 bgcolor=#F1F1F1
| 250155 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 250156 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=157 bgcolor=#F1F1F1
| 250157 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=158 bgcolor=#F1F1F1
| 250158 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=159 bgcolor=#F1F1F1
| 250159 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=160 bgcolor=#F1F1F1
| 250160 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=161 bgcolor=#F1F1F1
| 250161 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=162 bgcolor=#FFD5EA
| 250162 ||  || 2 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=163 bgcolor=#F1F1F1
| 250163 ||  || 7 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=164 bgcolor=#F1F1F1
| 250164 Hannsruder ||  || 10 out 2002 || Trebur || M. Kretlow || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 250165 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 250166 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=167 bgcolor=#F1F1F1
| 250167 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=168 bgcolor=#F1F1F1
| 250168 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=169 bgcolor=#F1F1F1
| 250169 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=170 bgcolor=#FAFAFA
| 250170 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=171 bgcolor=#F1F1F1
| 250171 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=172 bgcolor=#F1F1F1
| 250172 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 250173 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=174 bgcolor=#F1F1F1
| 250174 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=175 bgcolor=#F1F1F1
| 250175 ||  || 6 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=176 bgcolor=#F1F1F1
| 250176 ||  || 7 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=177 bgcolor=#F1F1F1
| 250177 ||  || 7 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=178 bgcolor=#F1F1F1
| 250178 ||  || 6 out 2002 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=179 bgcolor=#F1F1F1
| 250179 ||  || 6 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=180 bgcolor=#FAFAFA
| 250180 ||  || 6 out 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=181 bgcolor=#F1F1F1
| 250181 ||  || 7 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=182 bgcolor=#F1F1F1
| 250182 ||  || 8 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=183 bgcolor=#F1F1F1
| 250183 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=184 bgcolor=#F1F1F1
| 250184 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=185 bgcolor=#F1F1F1
| 250185 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=186 bgcolor=#F1F1F1
| 250186 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=187 bgcolor=#F1F1F1
| 250187 ||  || 11 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=188 bgcolor=#F1F1F1
| 250188 ||  || 13 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=189 bgcolor=#F1F1F1
| 250189 ||  || 15 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=190 bgcolor=#F1F1F1
| 250190 ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=191 bgcolor=#F1F1F1
| 250191 ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=192 bgcolor=#F1F1F1
| 250192 ||  || 31 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=193 bgcolor=#F1F1F1
| 250193 ||  || 30 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=194 bgcolor=#F1F1F1
| 250194 ||  || 29 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=195 bgcolor=#F1F1F1
| 250195 ||  || 30 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=196 bgcolor=#F1F1F1
| 250196 ||  || 31 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=197 bgcolor=#F1F1F1
| 250197 ||  || 31 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=198 bgcolor=#F1F1F1
| 250198 ||  || 31 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=199 bgcolor=#F1F1F1
| 250199 ||  || 31 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=200 bgcolor=#F1F1F1
| 250200 ||  || 31 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

250201–250300 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 250201 ||  || 31 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=202 bgcolor=#F1F1F1
| 250202 ||  || 30 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=203 bgcolor=#F1F1F1
| 250203 ||  || 30 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=204 bgcolor=#F1F1F1
| 250204 ||  || 29 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=205 bgcolor=#F1F1F1
| 250205 ||  || 1 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=206 bgcolor=#F1F1F1
| 250206 ||  || 1 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 250207 ||  || 1 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=208 bgcolor=#F1F1F1
| 250208 ||  || 5 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=209 bgcolor=#F1F1F1
| 250209 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=210 bgcolor=#F1F1F1
| 250210 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=211 bgcolor=#F1F1F1
| 250211 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=212 bgcolor=#F1F1F1
| 250212 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=213 bgcolor=#F1F1F1
| 250213 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=214 bgcolor=#F1F1F1
| 250214 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=215 bgcolor=#F1F1F1
| 250215 ||  || 5 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=216 bgcolor=#F1F1F1
| 250216 ||  || 6 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=217 bgcolor=#F1F1F1
| 250217 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=218 bgcolor=#F1F1F1
| 250218 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=219 bgcolor=#F1F1F1
| 250219 ||  || 8 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=220 bgcolor=#F1F1F1
| 250220 ||  || 8 nov 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=221 bgcolor=#F1F1F1
| 250221 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=222 bgcolor=#F1F1F1
| 250222 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=223 bgcolor=#F1F1F1
| 250223 ||  || 11 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 250224 ||  || 11 nov 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=225 bgcolor=#F1F1F1
| 250225 ||  || 13 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=226 bgcolor=#F1F1F1
| 250226 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=227 bgcolor=#F1F1F1
| 250227 ||  || 28 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=228 bgcolor=#F1F1F1
| 250228 ||  || 30 nov 2002 || Haleakala || NEAT || Phocaea || 
|-id=229 bgcolor=#F1F1F1
| 250229 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=230 bgcolor=#F1F1F1
| 250230 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=231 bgcolor=#F1F1F1
| 250231 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=232 bgcolor=#F1F1F1
| 250232 ||  || 10 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=233 bgcolor=#F1F1F1
| 250233 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=234 bgcolor=#F1F1F1
| 250234 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=235 bgcolor=#F1F1F1
| 250235 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 250236 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 250237 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 250238 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=239 bgcolor=#F1F1F1
| 250239 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=240 bgcolor=#F1F1F1
| 250240 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 250241 ||  || 11 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=242 bgcolor=#F1F1F1
| 250242 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=243 bgcolor=#F1F1F1
| 250243 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=244 bgcolor=#FAFAFA
| 250244 ||  || 1 jan 2003 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=245 bgcolor=#F1F1F1
| 250245 ||  || 7 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=246 bgcolor=#F1F1F1
| 250246 ||  || 7 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=247 bgcolor=#F1F1F1
| 250247 ||  || 7 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=248 bgcolor=#F1F1F1
| 250248 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=249 bgcolor=#F1F1F1
| 250249 ||  || 8 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 250250 ||  || 7 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=251 bgcolor=#F1F1F1
| 250251 ||  || 8 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=252 bgcolor=#F1F1F1
| 250252 ||  || 8 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=253 bgcolor=#F1F1F1
| 250253 ||  || 26 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=254 bgcolor=#F1F1F1
| 250254 ||  || 25 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 250255 ||  || 26 jan 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=256 bgcolor=#F1F1F1
| 250256 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=257 bgcolor=#F1F1F1
| 250257 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=258 bgcolor=#F1F1F1
| 250258 ||  || 27 jan 2003 || Palomar || NEAT || Eos || 
|-id=259 bgcolor=#F1F1F1
| 250259 ||  || 27 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=260 bgcolor=#F1F1F1
| 250260 ||  || 29 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=261 bgcolor=#F1F1F1
| 250261 ||  || 31 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=262 bgcolor=#F1F1F1
| 250262 ||  || 2 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=263 bgcolor=#F1F1F1
| 250263 ||  || 1 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=264 bgcolor=#F1F1F1
| 250264 ||  || 2 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=265 bgcolor=#F1F1F1
| 250265 ||  || 3 fev 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=266 bgcolor=#E3E3E3
| 250266 ||  || 6 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=267 bgcolor=#FAFAFA
| 250267 ||  || 28 mar 2003 || Piszkéstető || K. Sárneczky || — || 
|-id=268 bgcolor=#E3E3E3
| 250268 ||  || 23 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=269 bgcolor=#E3E3E3
| 250269 ||  || 23 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=270 bgcolor=#E3E3E3
| 250270 ||  || 23 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=271 bgcolor=#E3E3E3
| 250271 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=272 bgcolor=#E3E3E3
| 250272 ||  || 26 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=273 bgcolor=#E3E3E3
| 250273 ||  || 26 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=274 bgcolor=#E3E3E3
| 250274 ||  || 1 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=275 bgcolor=#E3E3E3
| 250275 ||  || 8 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=276 bgcolor=#E3E3E3
| 250276 ||  || 7 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 250277 ||  || 24 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=278 bgcolor=#E3E3E3
| 250278 ||  || 26 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=279 bgcolor=#FAFAFA
| 250279 ||  || 25 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=280 bgcolor=#FAFAFA
| 250280 ||  || 27 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=281 bgcolor=#FAFAFA
| 250281 ||  || 26 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=282 bgcolor=#FAFAFA
| 250282 ||  || 25 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=283 bgcolor=#FAFAFA
| 250283 ||  || 30 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=284 bgcolor=#E3E3E3
| 250284 ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=285 bgcolor=#E3E3E3
| 250285 ||  || 25 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 250286 ||  || 21 jul 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=287 bgcolor=#FAFAFA
| 250287 ||  || 28 jul 2003 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=288 bgcolor=#FAFAFA
| 250288 ||  || 24 jul 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=289 bgcolor=#FAFAFA
| 250289 ||  || 24 jul 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=290 bgcolor=#FAFAFA
| 250290 ||  || 25 jul 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=291 bgcolor=#FAFAFA
| 250291 ||  || 1 ago 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=292 bgcolor=#FAFAFA
| 250292 ||  || 1 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 250293 ||  || 19 ago 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=294 bgcolor=#FAFAFA
| 250294 ||  || 19 ago 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=295 bgcolor=#FAFAFA
| 250295 ||  || 19 ago 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=296 bgcolor=#FAFAFA
| 250296 ||  || 22 ago 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=297 bgcolor=#FAFAFA
| 250297 ||  || 20 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=298 bgcolor=#FAFAFA
| 250298 ||  || 22 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=299 bgcolor=#FAFAFA
| 250299 ||  || 22 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=300 bgcolor=#FAFAFA
| 250300 ||  || 23 ago 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|}

250301–250400 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 250301 ||  || 22 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=302 bgcolor=#FAFAFA
| 250302 ||  || 22 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=303 bgcolor=#FAFAFA
| 250303 ||  || 23 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=304 bgcolor=#FAFAFA
| 250304 ||  || 23 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=305 bgcolor=#FAFAFA
| 250305 ||  || 23 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=306 bgcolor=#FAFAFA
| 250306 ||  || 23 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=307 bgcolor=#FAFAFA
| 250307 ||  || 23 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=308 bgcolor=#FFDAB5
| 250308 ||  || 24 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=309 bgcolor=#FAFAFA
| 250309 ||  || 24 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=310 bgcolor=#FAFAFA
| 250310 ||  || 24 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=311 bgcolor=#FAFAFA
| 250311 ||  || 22 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=312 bgcolor=#FAFAFA
| 250312 ||  || 25 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=313 bgcolor=#FAFAFA
| 250313 ||  || 31 ago 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=314 bgcolor=#FAFAFA
| 250314 ||  || 31 ago 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=315 bgcolor=#FFDAB5
| 250315 ||  || 31 ago 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=316 bgcolor=#FAFAFA
| 250316 ||  || 4 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 250317 ||  || 15 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 250318 ||  || 15 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 250319 ||  || 2 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=320 bgcolor=#FAFAFA
| 250320 ||  || 16 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=321 bgcolor=#FAFAFA
| 250321 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=322 bgcolor=#FAFAFA
| 250322 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=323 bgcolor=#FAFAFA
| 250323 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=324 bgcolor=#FAFAFA
| 250324 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=325 bgcolor=#FAFAFA
| 250325 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=326 bgcolor=#FAFAFA
| 250326 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=327 bgcolor=#FAFAFA
| 250327 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=328 bgcolor=#FAFAFA
| 250328 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=329 bgcolor=#FAFAFA
| 250329 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=330 bgcolor=#FAFAFA
| 250330 ||  || 19 set 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=331 bgcolor=#FAFAFA
| 250331 ||  || 17 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=332 bgcolor=#FAFAFA
| 250332 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=333 bgcolor=#FAFAFA
| 250333 ||  || 20 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=334 bgcolor=#FAFAFA
| 250334 ||  || 20 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=335 bgcolor=#FAFAFA
| 250335 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=336 bgcolor=#FAFAFA
| 250336 ||  || 16 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=337 bgcolor=#FAFAFA
| 250337 ||  || 20 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=338 bgcolor=#FAFAFA
| 250338 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=339 bgcolor=#FAFAFA
| 250339 ||  || 17 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=340 bgcolor=#FAFAFA
| 250340 ||  || 19 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=341 bgcolor=#FAFAFA
| 250341 ||  || 19 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=342 bgcolor=#FAFAFA
| 250342 ||  || 19 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=343 bgcolor=#FAFAFA
| 250343 ||  || 19 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=344 bgcolor=#FAFAFA
| 250344 ||  || 21 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=345 bgcolor=#FAFAFA
| 250345 ||  || 21 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=346 bgcolor=#FAFAFA
| 250346 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=347 bgcolor=#FAFAFA
| 250347 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=348 bgcolor=#FAFAFA
| 250348 ||  || 21 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=349 bgcolor=#FAFAFA
| 250349 ||  || 24 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=350 bgcolor=#FAFAFA
| 250350 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=351 bgcolor=#FAFAFA
| 250351 ||  || 25 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=352 bgcolor=#FAFAFA
| 250352 ||  || 27 set 2003 || Junk Bond || Junk Bond Obs. || — || 
|-id=353 bgcolor=#FAFAFA
| 250353 ||  || 29 set 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || Mitidika || 
|-id=354 bgcolor=#FAFAFA
| 250354 Lewicdeparis ||  || 25 set 2003 || Saint-Sulpice || B. Christophe || — || 
|-id=355 bgcolor=#FAFAFA
| 250355 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=356 bgcolor=#FAFAFA
| 250356 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=357 bgcolor=#FAFAFA
| 250357 ||  || 27 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=358 bgcolor=#FAFAFA
| 250358 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=359 bgcolor=#FAFAFA
| 250359 ||  || 25 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=360 bgcolor=#FAFAFA
| 250360 ||  || 27 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=361 bgcolor=#FAFAFA
| 250361 ||  || 27 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=362 bgcolor=#FAFAFA
| 250362 ||  || 29 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=363 bgcolor=#FAFAFA
| 250363 ||  || 17 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=364 bgcolor=#FAFAFA
| 250364 ||  || 30 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 250365 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=366 bgcolor=#FAFAFA
| 250366 ||  || 29 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=367 bgcolor=#FAFAFA
| 250367 ||  || 19 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=368 bgcolor=#FAFAFA
| 250368 ||  || 26 set 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=369 bgcolor=#FAFAFA
| 250369 || 2003 TY || 4 out 2003 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem || — || 
|-id=370 bgcolor=#FAFAFA
| 250370 ||  || 12 out 2003 || Mauna Kea || F. Bernardi || — || 
|-id=371 bgcolor=#FAFAFA
| 250371 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=372 bgcolor=#FAFAFA
| 250372 ||  || 15 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=373 bgcolor=#FAFAFA
| 250373 ||  || 15 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=374 bgcolor=#FAFAFA
| 250374 Jírovec ||  || 17 out 2003 || Kleť || KLENOT || — || 
|-id=375 bgcolor=#FAFAFA
| 250375 ||  || 22 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=376 bgcolor=#FAFAFA
| 250376 ||  || 21 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=377 bgcolor=#FAFAFA
| 250377 ||  || 16 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=378 bgcolor=#FAFAFA
| 250378 ||  || 16 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=379 bgcolor=#FAFAFA
| 250379 ||  || 17 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=380 bgcolor=#FAFAFA
| 250380 ||  || 16 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=381 bgcolor=#FAFAFA
| 250381 ||  || 18 out 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=382 bgcolor=#FAFAFA
| 250382 ||  || 17 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=383 bgcolor=#FAFAFA
| 250383 ||  || 20 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=384 bgcolor=#FAFAFA
| 250384 ||  || 18 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=385 bgcolor=#FAFAFA
| 250385 ||  || 20 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=386 bgcolor=#FAFAFA
| 250386 ||  || 18 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=387 bgcolor=#FAFAFA
| 250387 ||  || 18 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=388 bgcolor=#FAFAFA
| 250388 ||  || 18 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Mitidika || 
|-id=389 bgcolor=#FAFAFA
| 250389 ||  || 18 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=390 bgcolor=#FAFAFA
| 250390 ||  || 18 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=391 bgcolor=#FAFAFA
| 250391 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=392 bgcolor=#FAFAFA
| 250392 ||  || 21 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=393 bgcolor=#FAFAFA
| 250393 ||  || 20 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=394 bgcolor=#FAFAFA
| 250394 ||  || 21 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=395 bgcolor=#FAFAFA
| 250395 ||  || 22 out 2003 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=396 bgcolor=#FAFAFA
| 250396 ||  || 21 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=397 bgcolor=#FAFAFA
| 250397 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=398 bgcolor=#FAFAFA
| 250398 ||  || 21 out 2003 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=399 bgcolor=#FAFAFA
| 250399 ||  || 21 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=400 bgcolor=#FAFAFA
| 250400 ||  || 22 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

250401–250500 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 250401 ||  || 22 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=402 bgcolor=#FAFAFA
| 250402 ||  || 22 out 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=403 bgcolor=#FAFAFA
| 250403 ||  || 23 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=404 bgcolor=#FAFAFA
| 250404 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=405 bgcolor=#FAFAFA
| 250405 ||  || 22 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=406 bgcolor=#FAFAFA
| 250406 ||  || 23 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=407 bgcolor=#FAFAFA
| 250407 ||  || 23 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=408 bgcolor=#FAFAFA
| 250408 ||  || 24 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=409 bgcolor=#FAFAFA
| 250409 ||  || 24 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=410 bgcolor=#FAFAFA
| 250410 ||  || 26 out 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=411 bgcolor=#FAFAFA
| 250411 ||  || 25 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=412 bgcolor=#FAFAFA
| 250412 ||  || 29 out 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 250413 ||  || 29 out 2003 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=414 bgcolor=#FAFAFA
| 250414 ||  || 29 out 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=415 bgcolor=#FAFAFA
| 250415 ||  || 17 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=416 bgcolor=#FAFAFA
| 250416 ||  || 18 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=417 bgcolor=#FAFAFA
| 250417 ||  || 19 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=418 bgcolor=#FFDAB5
| 250418 ||  || 6 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=419 bgcolor=#FAFAFA
| 250419 ||  || 3 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=420 bgcolor=#FAFAFA
| 250420 ||  || 16 nov 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=421 bgcolor=#FAFAFA
| 250421 ||  || 19 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=422 bgcolor=#E3E3E3
| 250422 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=423 bgcolor=#FAFAFA
| 250423 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=424 bgcolor=#FAFAFA
| 250424 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 250425 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=426 bgcolor=#FAFAFA
| 250426 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=427 bgcolor=#FAFAFA
| 250427 ||  || 21 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=428 bgcolor=#FAFAFA
| 250428 ||  || 16 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=429 bgcolor=#FAFAFA
| 250429 ||  || 18 nov 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=430 bgcolor=#FAFAFA
| 250430 ||  || 19 nov 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=431 bgcolor=#FAFAFA
| 250431 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=432 bgcolor=#FAFAFA
| 250432 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=433 bgcolor=#FAFAFA
| 250433 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=434 bgcolor=#FAFAFA
| 250434 ||  || 21 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 250435 ||  || 21 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=436 bgcolor=#FFDAB5
| 250436 ||  || 21 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=437 bgcolor=#FAFAFA
| 250437 ||  || 19 nov 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 250438 ||  || 20 nov 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=439 bgcolor=#FAFAFA
| 250439 ||  || 14 dez 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=440 bgcolor=#FAFAFA
| 250440 ||  || 14 dez 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=441 bgcolor=#FAFAFA
| 250441 ||  || 1 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=442 bgcolor=#FAFAFA
| 250442 ||  || 17 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=443 bgcolor=#FAFAFA
| 250443 ||  || 18 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=444 bgcolor=#FAFAFA
| 250444 ||  || 19 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=445 bgcolor=#FAFAFA
| 250445 ||  || 19 dez 2003 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=446 bgcolor=#FAFAFA
| 250446 ||  || 19 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=447 bgcolor=#FAFAFA
| 250447 ||  || 21 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 250448 ||  || 27 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=449 bgcolor=#FAFAFA
| 250449 ||  || 27 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=450 bgcolor=#FAFAFA
| 250450 ||  || 27 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=451 bgcolor=#FAFAFA
| 250451 ||  || 27 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=452 bgcolor=#FAFAFA
| 250452 ||  || 28 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=453 bgcolor=#FAFAFA
| 250453 ||  || 17 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=454 bgcolor=#F1F1F1
| 250454 ||  || 12 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=455 bgcolor=#F1F1F1
| 250455 ||  || 16 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=456 bgcolor=#FAFAFA
| 250456 ||  || 16 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=457 bgcolor=#F1F1F1
| 250457 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=458 bgcolor=#FFD5EA
| 250458 ||  || 19 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=459 bgcolor=#F1F1F1
| 250459 ||  || 22 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=460 bgcolor=#FFDAB5
| 250460 ||  || 23 jan 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || Juno || 
|-id=461 bgcolor=#F1F1F1
| 250461 ||  || 25 jan 2004 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=462 bgcolor=#FAFAFA
| 250462 ||  || 28 jan 2004 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=463 bgcolor=#F1F1F1
| 250463 ||  || 23 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=464 bgcolor=#F1F1F1
| 250464 ||  || 24 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=465 bgcolor=#FAFAFA
| 250465 ||  || 27 jan 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=466 bgcolor=#F1F1F1
| 250466 ||  || 16 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=467 bgcolor=#FAFAFA
| 250467 ||  || 17 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=468 bgcolor=#F1F1F1
| 250468 ||  || 19 jan 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=469 bgcolor=#FAFAFA
| 250469 ||  || 10 fev 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=470 bgcolor=#F1F1F1
| 250470 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=471 bgcolor=#F1F1F1
| 250471 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=472 bgcolor=#F1F1F1
| 250472 ||  || 10 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=473 bgcolor=#FAFAFA
| 250473 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=474 bgcolor=#F1F1F1
| 250474 ||  || 12 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=475 bgcolor=#FFDAB5
| 250475 ||  || 15 fev 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 250476 ||  || 18 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=477 bgcolor=#F1F1F1
| 250477 ||  || 17 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=478 bgcolor=#F1F1F1
| 250478 ||  || 18 fev 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 250479 ||  || 16 fev 2004 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 250480 ||  || 16 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=481 bgcolor=#F1F1F1
| 250481 ||  || 23 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=482 bgcolor=#F1F1F1
| 250482 ||  || 18 fev 2004 || Calar Alto || Calar Alto Obs. || — || 
|-id=483 bgcolor=#F1F1F1
| 250483 ||  || 11 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=484 bgcolor=#FFDAB5
| 250484 ||  || 15 mar 2004 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=485 bgcolor=#F1F1F1
| 250485 ||  || 15 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=486 bgcolor=#F1F1F1
| 250486 ||  || 12 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=487 bgcolor=#F1F1F1
| 250487 ||  || 14 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=488 bgcolor=#F1F1F1
| 250488 ||  || 15 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=489 bgcolor=#F1F1F1
| 250489 ||  || 15 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=490 bgcolor=#F1F1F1
| 250490 ||  || 15 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=491 bgcolor=#F1F1F1
| 250491 ||  || 14 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=492 bgcolor=#FAFAFA
| 250492 ||  || 17 mar 2004 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 250493 ||  || 16 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 250494 ||  || 29 mar 2004 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=495 bgcolor=#F1F1F1
| 250495 ||  || 16 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=496 bgcolor=#F1F1F1
| 250496 ||  || 19 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=497 bgcolor=#F1F1F1
| 250497 ||  || 23 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=498 bgcolor=#F1F1F1
| 250498 ||  || 26 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=499 bgcolor=#F1F1F1
| 250499 ||  || 16 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=500 bgcolor=#F1F1F1
| 250500 ||  || 18 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

250501–250600 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 250501 ||  || 9 abr 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=502 bgcolor=#F1F1F1
| 250502 ||  || 11 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=503 bgcolor=#F1F1F1
| 250503 ||  || 11 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=504 bgcolor=#F1F1F1
| 250504 ||  || 11 abr 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=505 bgcolor=#F1F1F1
| 250505 ||  || 12 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=506 bgcolor=#F1F1F1
| 250506 ||  || 12 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 250507 ||  || 16 abr 2004 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 250508 ||  || 17 abr 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=509 bgcolor=#F1F1F1
| 250509 ||  || 20 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=510 bgcolor=#E3E3E3
| 250510 ||  || 16 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=511 bgcolor=#E3E3E3
| 250511 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=512 bgcolor=#E3E3E3
| 250512 ||  || 11 jun 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=513 bgcolor=#E3E3E3
| 250513 ||  || 22 jun 2004 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=514 bgcolor=#E3E3E3
| 250514 ||  || 12 jul 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=515 bgcolor=#E3E3E3
| 250515 ||  || 10 jul 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=516 bgcolor=#E3E3E3
| 250516 ||  || 15 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=517 bgcolor=#E3E3E3
| 250517 ||  || 10 jul 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=518 bgcolor=#E3E3E3
| 250518 ||  || 11 jul 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=519 bgcolor=#E3E3E3
| 250519 ||  || 17 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=520 bgcolor=#E3E3E3
| 250520 ||  || 18 jul 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=521 bgcolor=#E3E3E3
| 250521 ||  || 6 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=522 bgcolor=#E3E3E3
| 250522 ||  || 6 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=523 bgcolor=#E3E3E3
| 250523 ||  || 8 ago 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=524 bgcolor=#E3E3E3
| 250524 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=525 bgcolor=#E3E3E3
| 250525 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=526 bgcolor=#E3E3E3
| 250526 Steinerzsuzsanna ||  || 11 ago 2004 || Piszkéstető || K. Sárneczky, T. Szalai || — || 
|-id=527 bgcolor=#E3E3E3
| 250527 ||  || 8 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 250528 ||  || 8 ago 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=529 bgcolor=#E3E3E3
| 250529 ||  || 8 ago 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=530 bgcolor=#E3E3E3
| 250530 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=531 bgcolor=#E3E3E3
| 250531 ||  || 12 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=532 bgcolor=#E3E3E3
| 250532 ||  || 13 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=533 bgcolor=#E3E3E3
| 250533 ||  || 11 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=534 bgcolor=#E3E3E3
| 250534 ||  || 21 ago 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=535 bgcolor=#E3E3E3
| 250535 ||  || 17 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 250536 ||  || 20 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=537 bgcolor=#E3E3E3
| 250537 ||  || 21 ago 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=538 bgcolor=#E3E3E3
| 250538 ||  || 22 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=539 bgcolor=#E3E3E3
| 250539 ||  || 25 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=540 bgcolor=#E3E3E3
| 250540 ||  || 23 ago 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=541 bgcolor=#E3E3E3
| 250541 ||  || 5 set 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=542 bgcolor=#E3E3E3
| 250542 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=543 bgcolor=#E3E3E3
| 250543 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=544 bgcolor=#E3E3E3
| 250544 ||  || 7 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=545 bgcolor=#E3E3E3
| 250545 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=546 bgcolor=#E3E3E3
| 250546 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=547 bgcolor=#E3E3E3
| 250547 ||  || 9 set 2004 || Altschwendt || W. Ries || — || 
|-id=548 bgcolor=#E3E3E3
| 250548 ||  || 7 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=549 bgcolor=#E3E3E3
| 250549 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=550 bgcolor=#E3E3E3
| 250550 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=551 bgcolor=#E3E3E3
| 250551 ||  || 7 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=552 bgcolor=#E3E3E3
| 250552 ||  || 7 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=553 bgcolor=#E3E3E3
| 250553 ||  || 8 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=554 bgcolor=#E3E3E3
| 250554 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=555 bgcolor=#E3E3E3
| 250555 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=556 bgcolor=#E3E3E3
| 250556 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=557 bgcolor=#E3E3E3
| 250557 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=558 bgcolor=#E3E3E3
| 250558 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=559 bgcolor=#E3E3E3
| 250559 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=560 bgcolor=#E3E3E3
| 250560 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=561 bgcolor=#E3E3E3
| 250561 ||  || 9 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=562 bgcolor=#E3E3E3
| 250562 ||  || 15 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=563 bgcolor=#E3E3E3
| 250563 ||  || 12 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=564 bgcolor=#E3E3E3
| 250564 ||  || 12 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=565 bgcolor=#E3E3E3
| 250565 ||  || 15 set 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=566 bgcolor=#E3E3E3
| 250566 ||  || 17 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=567 bgcolor=#E3E3E3
| 250567 ||  || 4 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=568 bgcolor=#E3E3E3
| 250568 ||  || 5 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=569 bgcolor=#FAFAFA
| 250569 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=570 bgcolor=#FAFAFA
| 250570 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 250571 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=572 bgcolor=#FAFAFA
| 250572 ||  || 19 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=573 bgcolor=#FAFAFA
| 250573 ||  || 1 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=574 bgcolor=#FAFAFA
| 250574 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=575 bgcolor=#FAFAFA
| 250575 ||  || 14 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=576 bgcolor=#E3E3E3
| 250576 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=577 bgcolor=#FFD5EA
| 250577 ||  || 1 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=578 bgcolor=#FAFAFA
| 250578 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=579 bgcolor=#FAFAFA
| 250579 ||  || 6 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=580 bgcolor=#FAFAFA
| 250580 ||  || 6 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=581 bgcolor=#FAFAFA
| 250581 ||  || 11 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=582 bgcolor=#FAFAFA
| 250582 ||  || 13 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=583 bgcolor=#FAFAFA
| 250583 ||  || 15 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=584 bgcolor=#FAFAFA
| 250584 ||  || 13 jan 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=585 bgcolor=#FAFAFA
| 250585 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=586 bgcolor=#FAFAFA
| 250586 ||  || 16 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=587 bgcolor=#FAFAFA
| 250587 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=588 bgcolor=#FAFAFA
| 250588 ||  || 2 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=589 bgcolor=#FAFAFA
| 250589 ||  || 2 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=590 bgcolor=#FAFAFA
| 250590 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=591 bgcolor=#FAFAFA
| 250591 ||  || 2 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=592 bgcolor=#FAFAFA
| 250592 ||  || 14 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=593 bgcolor=#FAFAFA
| 250593 ||  || 2 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=594 bgcolor=#FAFAFA
| 250594 ||  || 2 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=595 bgcolor=#FAFAFA
| 250595 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 250596 ||  || 4 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=597 bgcolor=#F1F1F1
| 250597 ||  || 7 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 250598 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=599 bgcolor=#FAFAFA
| 250599 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=600 bgcolor=#FAFAFA
| 250600 ||  || 9 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|}

250601–250700 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 250601 ||  || 8 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=602 bgcolor=#FAFAFA
| 250602 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=603 bgcolor=#FAFAFA
| 250603 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=604 bgcolor=#FAFAFA
| 250604 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=605 bgcolor=#FAFAFA
| 250605 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=606 bgcolor=#FAFAFA
| 250606 Bichat ||  || 12 mar 2005 || Saint-Sulpice || B. Christophe || — || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 250607 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=608 bgcolor=#FAFAFA
| 250608 ||  || 12 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=609 bgcolor=#FAFAFA
| 250609 ||  || 12 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Chloris || 
|-id=610 bgcolor=#F1F1F1
| 250610 ||  || 15 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=611 bgcolor=#F1F1F1
| 250611 ||  || 10 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=612 bgcolor=#FAFAFA
| 250612 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=613 bgcolor=#FAFAFA
| 250613 ||  || 30 mar 2005 || Jarnac || Jarnac Obs. || — || 
|-id=614 bgcolor=#FFD5EA
| 250614 ||  || 1 abr 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=615 bgcolor=#F1F1F1
| 250615 ||  || 1 abr 2005 || Siding Spring || SSS || Eos || 
|-id=616 bgcolor=#F1F1F1
| 250616 ||  || 1 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=617 bgcolor=#FAFAFA
| 250617 ||  || 3 abr 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=618 bgcolor=#FAFAFA
| 250618 ||  || 4 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=619 bgcolor=#F1F1F1
| 250619 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=620 bgcolor=#FFD5EA
| 250620 ||  || 7 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 250621 ||  || 6 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=622 bgcolor=#FAFAFA
| 250622 ||  || 4 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=623 bgcolor=#FAFAFA
| 250623 ||  || 6 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=624 bgcolor=#F1F1F1
| 250624 ||  || 10 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=625 bgcolor=#F1F1F1
| 250625 ||  || 11 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=626 bgcolor=#FAFAFA
| 250626 ||  || 10 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=627 bgcolor=#FAFAFA
| 250627 ||  || 10 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 250628 ||  || 11 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=629 bgcolor=#F1F1F1
| 250629 ||  || 12 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=630 bgcolor=#FAFAFA
| 250630 ||  || 14 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=631 bgcolor=#F1F1F1
| 250631 ||  || 30 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Hygiea || 
|-id=632 bgcolor=#FAFAFA
| 250632 ||  || 4 mai 2005 || Mauna Kea || C. Veillet || — || 
|-id=633 bgcolor=#F1F1F1
| 250633 ||  || 1 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=634 bgcolor=#F1F1F1
| 250634 ||  || 3 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=635 bgcolor=#FAFAFA
| 250635 ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 250636 ||  || 4 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=637 bgcolor=#FAFAFA
| 250637 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=638 bgcolor=#F1F1F1
| 250638 ||  || 8 mai 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=639 bgcolor=#F1F1F1
| 250639 ||  || 9 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=640 bgcolor=#F1F1F1
| 250640 ||  || 9 mai 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=641 bgcolor=#F1F1F1
| 250641 ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=642 bgcolor=#F1F1F1
| 250642 ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 250643 ||  || 12 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=644 bgcolor=#F1F1F1
| 250644 ||  || 12 mai 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=645 bgcolor=#F1F1F1
| 250645 ||  || 14 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=646 bgcolor=#F1F1F1
| 250646 ||  || 14 mai 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=647 bgcolor=#F1F1F1
| 250647 ||  || 14 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 250648 ||  || 15 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 250649 ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 250650 ||  || 13 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 250651 ||  || 14 mai 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=652 bgcolor=#F1F1F1
| 250652 ||  || 31 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=653 bgcolor=#F1F1F1
| 250653 ||  || 31 mai 2005 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 250654 ||  || 2 jun 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 250655 ||  || 8 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=656 bgcolor=#F1F1F1
| 250656 ||  || 13 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=657 bgcolor=#F1F1F1
| 250657 ||  || 25 jun 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=658 bgcolor=#F1F1F1
| 250658 ||  || 27 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=659 bgcolor=#F1F1F1
| 250659 ||  || 25 jun 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=660 bgcolor=#F1F1F1
| 250660 ||  || 1 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=661 bgcolor=#F1F1F1
| 250661 ||  || 1 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=662 bgcolor=#F1F1F1
| 250662 ||  || 1 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=663 bgcolor=#E3E3E3
| 250663 ||  || 1 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=664 bgcolor=#F1F1F1
| 250664 ||  || 4 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=665 bgcolor=#F1F1F1
| 250665 ||  || 5 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=666 bgcolor=#E3E3E3
| 250666 ||  || 11 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=667 bgcolor=#F1F1F1
| 250667 ||  || 3 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=668 bgcolor=#E3E3E3
| 250668 ||  || 8 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=669 bgcolor=#F1F1F1
| 250669 ||  || 7 jul 2005 || Mauna Kea || C. Veillet || — || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 250670 ||  || 1 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=671 bgcolor=#E3E3E3
| 250671 ||  || 30 jul 2005 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=672 bgcolor=#F1F1F1
| 250672 ||  || 28 jul 2005 || Palomar || NEAT || Themis || 
|-id=673 bgcolor=#F1F1F1
| 250673 ||  || 31 jul 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=674 bgcolor=#F1F1F1
| 250674 ||  || 29 jul 2005 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=675 bgcolor=#E3E3E3
| 250675 ||  || 31 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=676 bgcolor=#F1F1F1
| 250676 ||  || 6 ago 2005 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=677 bgcolor=#E3E3E3
| 250677 ||  || 6 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=678 bgcolor=#E3E3E3
| 250678 ||  || 9 ago 2005 || Cerro Tololo || M. W. Buie || — || 
|-id=679 bgcolor=#F1F1F1
| 250679 ||  || 24 ago 2005 || Palomar || NEAT || Flora || 
|-id=680 bgcolor=#FFD5EA
| 250680 ||  || 26 ago 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=681 bgcolor=#E3E3E3
| 250681 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=682 bgcolor=#E3E3E3
| 250682 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=683 bgcolor=#F1F1F1
| 250683 ||  || 22 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=684 bgcolor=#E3E3E3
| 250684 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=685 bgcolor=#F1F1F1
| 250685 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=686 bgcolor=#E3E3E3
| 250686 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=687 bgcolor=#E3E3E3
| 250687 ||  || 27 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=688 bgcolor=#E3E3E3
| 250688 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=689 bgcolor=#E3E3E3
| 250689 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=690 bgcolor=#F1F1F1
| 250690 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=691 bgcolor=#E3E3E3
| 250691 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 250692 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=693 bgcolor=#F1F1F1
| 250693 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 250694 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=695 bgcolor=#E3E3E3
| 250695 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=696 bgcolor=#E3E3E3
| 250696 ||  || 30 ago 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=697 bgcolor=#FFD5EA
| 250697 ||  || 31 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=698 bgcolor=#E3E3E3
| 250698 ||  || 29 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=699 bgcolor=#E3E3E3
| 250699 ||  || 29 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=700 bgcolor=#E3E3E3
| 250700 ||  || 29 ago 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|}

250701–250800 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 250701 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=702 bgcolor=#E3E3E3
| 250702 ||  || 27 ago 2005 || Steward || Steward Obs. || — || 
|-id=703 bgcolor=#E3E3E3
| 250703 ||  || 27 ago 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=704 bgcolor=#E3E3E3
| 250704 ||  || 30 ago 2005 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=705 bgcolor=#E3E3E3
| 250705 ||  || 30 ago 2005 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=706 bgcolor=#FFD5EA
| 250706 ||  || 4 set 2005 || Mauna Kea || D. J. Tholen || — || 
|-id=707 bgcolor=#FFDAB5
| 250707 ||  || 10 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=708 bgcolor=#E3E3E3
| 250708 ||  || 9 set 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=709 bgcolor=#E3E3E3
| 250709 ||  || 12 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=710 bgcolor=#E3E3E3
| 250710 ||  || 13 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=711 bgcolor=#E3E3E3
| 250711 ||  || 15 set 2005 || Wrightwood || J. W. Young || — || 
|-id=712 bgcolor=#E3E3E3
| 250712 ||  || 14 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=713 bgcolor=#E3E3E3
| 250713 ||  || 1 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=714 bgcolor=#E3E3E3
| 250714 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=715 bgcolor=#E3E3E3
| 250715 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=716 bgcolor=#E3E3E3
| 250716 ||  || 25 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=717 bgcolor=#E3E3E3
| 250717 ||  || 24 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=718 bgcolor=#E3E3E3
| 250718 ||  || 23 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=719 bgcolor=#E3E3E3
| 250719 Jurajbardy ||  || 23 set 2005 || Ondřejov || P. Kušnirák || — || 
|-id=720 bgcolor=#E3E3E3
| 250720 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=721 bgcolor=#E3E3E3
| 250721 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=722 bgcolor=#E3E3E3
| 250722 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=723 bgcolor=#E3E3E3
| 250723 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=724 bgcolor=#E3E3E3
| 250724 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=725 bgcolor=#E3E3E3
| 250725 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=726 bgcolor=#E3E3E3
| 250726 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=727 bgcolor=#E3E3E3
| 250727 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=728 bgcolor=#E3E3E3
| 250728 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=729 bgcolor=#E3E3E3
| 250729 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=730 bgcolor=#E3E3E3
| 250730 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=731 bgcolor=#E3E3E3
| 250731 ||  || 26 set 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=732 bgcolor=#E3E3E3
| 250732 ||  || 26 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=733 bgcolor=#E3E3E3
| 250733 ||  || 26 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=734 bgcolor=#E3E3E3
| 250734 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=735 bgcolor=#E3E3E3
| 250735 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=736 bgcolor=#E3E3E3
| 250736 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=737 bgcolor=#E3E3E3
| 250737 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=738 bgcolor=#E3E3E3
| 250738 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 250739 ||  || 25 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=740 bgcolor=#E3E3E3
| 250740 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 250741 ||  || 27 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=742 bgcolor=#E3E3E3
| 250742 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=743 bgcolor=#E3E3E3
| 250743 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=744 bgcolor=#E3E3E3
| 250744 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=745 bgcolor=#E3E3E3
| 250745 ||  || 26 set 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=746 bgcolor=#E3E3E3
| 250746 ||  || 27 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=747 bgcolor=#E3E3E3
| 250747 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=748 bgcolor=#E3E3E3
| 250748 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=749 bgcolor=#E3E3E3
| 250749 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=750 bgcolor=#E3E3E3
| 250750 ||  || 29 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=751 bgcolor=#E3E3E3
| 250751 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=752 bgcolor=#E3E3E3
| 250752 ||  || 30 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=753 bgcolor=#E3E3E3
| 250753 ||  || 30 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=754 bgcolor=#E3E3E3
| 250754 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=755 bgcolor=#E3E3E3
| 250755 ||  || 30 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=756 bgcolor=#E3E3E3
| 250756 ||  || 30 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=757 bgcolor=#E3E3E3
| 250757 ||  || 30 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=758 bgcolor=#E3E3E3
| 250758 ||  || 30 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=759 bgcolor=#E3E3E3
| 250759 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=760 bgcolor=#E3E3E3
| 250760 ||  || 29 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=761 bgcolor=#E3E3E3
| 250761 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=762 bgcolor=#FAFAFA
| 250762 ||  || 30 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=763 bgcolor=#E3E3E3
| 250763 ||  || 24 set 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=764 bgcolor=#E3E3E3
| 250764 ||  || 22 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=765 bgcolor=#E3E3E3
| 250765 ||  || 25 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=766 bgcolor=#E3E3E3
| 250766 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=767 bgcolor=#E3E3E3
| 250767 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=768 bgcolor=#E3E3E3
| 250768 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=769 bgcolor=#E3E3E3
| 250769 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 250770 ||  || 1 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=771 bgcolor=#E3E3E3
| 250771 ||  || 1 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=772 bgcolor=#E3E3E3
| 250772 ||  || 1 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=773 bgcolor=#E3E3E3
| 250773 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=774 bgcolor=#E3E3E3
| 250774 ||  || 1 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=775 bgcolor=#E3E3E3
| 250775 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=776 bgcolor=#F1F1F1
| 250776 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=777 bgcolor=#E3E3E3
| 250777 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=778 bgcolor=#E3E3E3
| 250778 ||  || 1 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=779 bgcolor=#E3E3E3
| 250779 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=780 bgcolor=#E3E3E3
| 250780 ||  || 3 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=781 bgcolor=#E3E3E3
| 250781 ||  || 1 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=782 bgcolor=#E3E3E3
| 250782 ||  || 3 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=783 bgcolor=#E3E3E3
| 250783 ||  || 5 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=784 bgcolor=#E3E3E3
| 250784 ||  || 7 out 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=785 bgcolor=#E3E3E3
| 250785 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=786 bgcolor=#E3E3E3
| 250786 ||  || 4 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=787 bgcolor=#E3E3E3
| 250787 ||  || 5 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=788 bgcolor=#E3E3E3
| 250788 ||  || 6 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=789 bgcolor=#E3E3E3
| 250789 ||  || 6 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=790 bgcolor=#E3E3E3
| 250790 ||  || 4 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=791 bgcolor=#E3E3E3
| 250791 ||  || 6 out 2005 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=792 bgcolor=#E3E3E3
| 250792 ||  || 7 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=793 bgcolor=#E3E3E3
| 250793 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=794 bgcolor=#E3E3E3
| 250794 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=795 bgcolor=#E3E3E3
| 250795 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=796 bgcolor=#E3E3E3
| 250796 ||  || 10 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=797 bgcolor=#E3E3E3
| 250797 ||  || 7 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=798 bgcolor=#E3E3E3
| 250798 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=799 bgcolor=#E3E3E3
| 250799 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=800 bgcolor=#E3E3E3
| 250800 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

250801–250900 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 250801 ||  || 22 out 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=802 bgcolor=#E3E3E3
| 250802 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=803 bgcolor=#E3E3E3
| 250803 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=804 bgcolor=#E3E3E3
| 250804 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=805 bgcolor=#E3E3E3
| 250805 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=806 bgcolor=#E3E3E3
| 250806 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=807 bgcolor=#E3E3E3
| 250807 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=808 bgcolor=#E3E3E3
| 250808 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=809 bgcolor=#E3E3E3
| 250809 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=810 bgcolor=#E3E3E3
| 250810 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=811 bgcolor=#E3E3E3
| 250811 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 250812 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=813 bgcolor=#E3E3E3
| 250813 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=814 bgcolor=#E3E3E3
| 250814 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=815 bgcolor=#E3E3E3
| 250815 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=816 bgcolor=#E3E3E3
| 250816 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=817 bgcolor=#E3E3E3
| 250817 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=818 bgcolor=#E3E3E3
| 250818 ||  || 22 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=819 bgcolor=#E3E3E3
| 250819 ||  || 22 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=820 bgcolor=#E3E3E3
| 250820 ||  || 23 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=821 bgcolor=#E3E3E3
| 250821 ||  || 23 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=822 bgcolor=#E3E3E3
| 250822 ||  || 23 out 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=823 bgcolor=#E3E3E3
| 250823 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=824 bgcolor=#E3E3E3
| 250824 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=825 bgcolor=#E3E3E3
| 250825 ||  || 23 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=826 bgcolor=#E3E3E3
| 250826 ||  || 23 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=827 bgcolor=#E3E3E3
| 250827 ||  || 23 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=828 bgcolor=#E3E3E3
| 250828 ||  || 24 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=829 bgcolor=#E3E3E3
| 250829 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=830 bgcolor=#E3E3E3
| 250830 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=831 bgcolor=#E3E3E3
| 250831 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=832 bgcolor=#E3E3E3
| 250832 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=833 bgcolor=#E3E3E3
| 250833 ||  || 24 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 250834 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=835 bgcolor=#E3E3E3
| 250835 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=836 bgcolor=#E3E3E3
| 250836 ||  || 25 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=837 bgcolor=#E3E3E3
| 250837 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=838 bgcolor=#E3E3E3
| 250838 ||  || 26 out 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=839 bgcolor=#E3E3E3
| 250839 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=840 bgcolor=#E3E3E3
| 250840 Motörhead ||  || 30 out 2005 || Nogales || J.-C. Merlin || Ursula || 
|-id=841 bgcolor=#E3E3E3
| 250841 ||  || 23 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=842 bgcolor=#E3E3E3
| 250842 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=843 bgcolor=#E3E3E3
| 250843 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=844 bgcolor=#E3E3E3
| 250844 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=845 bgcolor=#E3E3E3
| 250845 ||  || 27 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=846 bgcolor=#E3E3E3
| 250846 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=847 bgcolor=#E3E3E3
| 250847 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 250848 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=849 bgcolor=#E3E3E3
| 250849 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=850 bgcolor=#E3E3E3
| 250850 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=851 bgcolor=#E3E3E3
| 250851 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=852 bgcolor=#E3E3E3
| 250852 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=853 bgcolor=#E3E3E3
| 250853 ||  || 28 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=854 bgcolor=#E3E3E3
| 250854 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=855 bgcolor=#E3E3E3
| 250855 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=856 bgcolor=#E3E3E3
| 250856 ||  || 24 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=857 bgcolor=#E3E3E3
| 250857 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=858 bgcolor=#E3E3E3
| 250858 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=859 bgcolor=#E3E3E3
| 250859 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=860 bgcolor=#E3E3E3
| 250860 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=861 bgcolor=#E3E3E3
| 250861 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=862 bgcolor=#E3E3E3
| 250862 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 250863 ||  || 28 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=864 bgcolor=#E3E3E3
| 250864 ||  || 31 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=865 bgcolor=#E3E3E3
| 250865 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 250866 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=867 bgcolor=#E3E3E3
| 250867 ||  || 25 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=868 bgcolor=#E3E3E3
| 250868 ||  || 27 out 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=869 bgcolor=#E3E3E3
| 250869 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=870 bgcolor=#E3E3E3
| 250870 ||  || 31 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=871 bgcolor=#E3E3E3
| 250871 ||  || 28 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=872 bgcolor=#E3E3E3
| 250872 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=873 bgcolor=#E3E3E3
| 250873 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=874 bgcolor=#E3E3E3
| 250874 ||  || 30 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=875 bgcolor=#E3E3E3
| 250875 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=876 bgcolor=#E3E3E3
| 250876 ||  || 27 out 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=877 bgcolor=#E3E3E3
| 250877 ||  || 29 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=878 bgcolor=#E3E3E3
| 250878 ||  || 30 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=879 bgcolor=#E3E3E3
| 250879 ||  || 30 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=880 bgcolor=#E3E3E3
| 250880 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=881 bgcolor=#E3E3E3
| 250881 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=882 bgcolor=#E3E3E3
| 250882 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=883 bgcolor=#E3E3E3
| 250883 ||  || 28 out 2005 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=884 bgcolor=#E3E3E3
| 250884 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=885 bgcolor=#E3E3E3
| 250885 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=886 bgcolor=#E3E3E3
| 250886 ||  || 22 out 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=887 bgcolor=#E3E3E3
| 250887 ||  || 25 out 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=888 bgcolor=#E3E3E3
| 250888 ||  || 4 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=889 bgcolor=#E3E3E3
| 250889 ||  || 4 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=890 bgcolor=#E3E3E3
| 250890 ||  || 3 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=891 bgcolor=#E3E3E3
| 250891 ||  || 3 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=892 bgcolor=#E3E3E3
| 250892 ||  || 5 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=893 bgcolor=#E3E3E3
| 250893 ||  || 5 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=894 bgcolor=#E3E3E3
| 250894 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=895 bgcolor=#E3E3E3
| 250895 ||  || 2 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=896 bgcolor=#E3E3E3
| 250896 ||  || 5 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=897 bgcolor=#E3E3E3
| 250897 ||  || 5 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=898 bgcolor=#E3E3E3
| 250898 ||  || 13 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=899 bgcolor=#E3E3E3
| 250899 ||  || 5 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=900 bgcolor=#E3E3E3
| 250900 ||  || 5 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|}

250901–251000 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 250901 ||  || 1 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=902 bgcolor=#E3E3E3
| 250902 ||  || 2 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=903 bgcolor=#E3E3E3
| 250903 ||  || 2 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=904 bgcolor=#E3E3E3
| 250904 ||  || 6 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=905 bgcolor=#E3E3E3
| 250905 ||  || 1 nov 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=906 bgcolor=#E3E3E3
| 250906 ||  || 10 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=907 bgcolor=#E3E3E3
| 250907 ||  || 19 nov 2005 || Wrightwood || J. W. Young || — || 
|-id=908 bgcolor=#E3E3E3
| 250908 ||  || 22 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=909 bgcolor=#E3E3E3
| 250909 ||  || 22 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=910 bgcolor=#E3E3E3
| 250910 ||  || 21 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=911 bgcolor=#E3E3E3
| 250911 ||  || 21 nov 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=912 bgcolor=#E3E3E3
| 250912 ||  || 21 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=913 bgcolor=#E3E3E3
| 250913 ||  || 21 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=914 bgcolor=#E3E3E3
| 250914 ||  || 21 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=915 bgcolor=#E3E3E3
| 250915 ||  || 21 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=916 bgcolor=#E3E3E3
| 250916 ||  || 21 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 250917 ||  || 22 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=918 bgcolor=#E3E3E3
| 250918 ||  || 22 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=919 bgcolor=#E3E3E3
| 250919 ||  || 21 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=920 bgcolor=#E3E3E3
| 250920 ||  || 21 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=921 bgcolor=#E3E3E3
| 250921 ||  || 21 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=922 bgcolor=#E3E3E3
| 250922 ||  || 25 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 250923 ||  || 25 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=924 bgcolor=#E3E3E3
| 250924 ||  || 22 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=925 bgcolor=#E3E3E3
| 250925 ||  || 25 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=926 bgcolor=#E3E3E3
| 250926 ||  || 26 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=927 bgcolor=#E3E3E3
| 250927 ||  || 29 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=928 bgcolor=#E3E3E3
| 250928 ||  || 28 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=929 bgcolor=#E3E3E3
| 250929 ||  || 28 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=930 bgcolor=#E3E3E3
| 250930 ||  || 28 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=931 bgcolor=#FAFAFA
| 250931 ||  || 30 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Juno || 
|-id=932 bgcolor=#E3E3E3
| 250932 ||  || 25 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=933 bgcolor=#E3E3E3
| 250933 ||  || 28 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=934 bgcolor=#E3E3E3
| 250934 ||  || 25 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=935 bgcolor=#E3E3E3
| 250935 ||  || 30 nov 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=936 bgcolor=#E3E3E3
| 250936 ||  || 1 dez 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=937 bgcolor=#E3E3E3
| 250937 ||  || 2 dez 2005 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=938 bgcolor=#E3E3E3
| 250938 ||  || 2 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=939 bgcolor=#E3E3E3
| 250939 ||  || 7 dez 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 250940 ||  || 9 dez 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=941 bgcolor=#E3E3E3
| 250941 ||  || 10 dez 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 250942 ||  || 24 dez 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=943 bgcolor=#E3E3E3
| 250943 ||  || 26 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=944 bgcolor=#FAFAFA
| 250944 ||  || 27 dez 2005 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 250945 ||  || 30 dez 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=946 bgcolor=#E3E3E3
| 250946 ||  || 26 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=947 bgcolor=#E3E3E3
| 250947 ||  || 28 dez 2005 || Junk Bond || D. Healy || — || 
|-id=948 bgcolor=#E3E3E3
| 250948 ||  || 24 jan 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=949 bgcolor=#FAFAFA
| 250949 ||  || 27 jan 2006 || Mayhill || A. Lowe || Juno || 
|-id=950 bgcolor=#FAFAFA
| 250950 ||  || 26 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=951 bgcolor=#FAFAFA
| 250951 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=952 bgcolor=#E3E3E3
| 250952 ||  || 26 jan 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=953 bgcolor=#FAFAFA
| 250953 ||  || 31 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 250954 ||  || 1 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=955 bgcolor=#E3E3E3
| 250955 ||  || 3 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 250956 ||  || 20 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=957 bgcolor=#FAFAFA
| 250957 ||  || 22 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 250958 ||  || 23 fev 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=959 bgcolor=#FAFAFA
| 250959 ||  || 20 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=960 bgcolor=#FAFAFA
| 250960 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=961 bgcolor=#FAFAFA
| 250961 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=962 bgcolor=#E3E3E3
| 250962 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=963 bgcolor=#FAFAFA
| 250963 ||  || 27 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=964 bgcolor=#FAFAFA
| 250964 ||  || 24 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=965 bgcolor=#FAFAFA
| 250965 ||  || 4 mar 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=966 bgcolor=#FAFAFA
| 250966 ||  || 23 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=967 bgcolor=#FAFAFA
| 250967 ||  || 24 mar 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=968 bgcolor=#FFDAB5
| 250968 ||  || 2 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=969 bgcolor=#FAFAFA
| 250969 ||  || 20 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=970 bgcolor=#FAFAFA
| 250970 ||  || 19 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=971 bgcolor=#FAFAFA
| 250971 ||  || 21 abr 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=972 bgcolor=#FAFAFA
| 250972 ||  || 25 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=973 bgcolor=#FAFAFA
| 250973 ||  || 25 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=974 bgcolor=#FAFAFA
| 250974 ||  || 26 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=975 bgcolor=#FAFAFA
| 250975 ||  || 29 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=976 bgcolor=#FAFAFA
| 250976 ||  || 30 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=977 bgcolor=#FAFAFA
| 250977 ||  || 29 abr 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=978 bgcolor=#FAFAFA
| 250978 ||  || 5 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=979 bgcolor=#FAFAFA
| 250979 ||  || 3 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=980 bgcolor=#FAFAFA
| 250980 ||  || 4 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=981 bgcolor=#FAFAFA
| 250981 ||  || 10 mai 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=982 bgcolor=#FAFAFA
| 250982 ||  || 8 mai 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=983 bgcolor=#FAFAFA
| 250983 ||  || 18 mai 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=984 bgcolor=#FAFAFA
| 250984 ||  || 20 mai 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 250985 ||  || 22 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=986 bgcolor=#FAFAFA
| 250986 ||  || 20 mai 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=987 bgcolor=#FAFAFA
| 250987 ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=988 bgcolor=#FAFAFA
| 250988 ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=989 bgcolor=#FAFAFA
| 250989 ||  || 19 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=990 bgcolor=#FAFAFA
| 250990 ||  || 21 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=991 bgcolor=#F1F1F1
| 250991 ||  || 21 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=992 bgcolor=#FAFAFA
| 250992 ||  || 24 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=993 bgcolor=#FAFAFA
| 250993 ||  || 28 mai 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=994 bgcolor=#FAFAFA
| 250994 ||  || 17 jun 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=995 bgcolor=#FAFAFA
| 250995 ||  || 19 jun 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=996 bgcolor=#FAFAFA
| 250996 ||  || 21 jun 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=997 bgcolor=#FAFAFA
| 250997 ||  || 19 jun 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=998 bgcolor=#FAFAFA
| 250998 ||  || 19 jul 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=999 bgcolor=#FAFAFA
| 250999 ||  || 18 jul 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=000 bgcolor=#FAFAFA
| 251000 ||  || 20 jul 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (250001)–(255000) (IAU Minor Planet Center)

250